Amaya o Amaia, puede referirse a:

Topónimo

España 
 Amaya (Burgos), localidad del municipio burgalés de Sostregudo.
 Amaya (ciudad), yacimiento arqueológico burgalés, capital del antiguo ducado de Cantabria, establecido precariamente por Leovigildo en 574, primera capital de condado de Castilla, dependiente del Reino de León. 
 Amayas, pedanía del municipio de Tartanedo, en la provincia de Guadalajara.
 Cañizar de Amaya, localidad del municipio burgalés de Sostregudo. 
 Cuevas de Amaya, localidad del municipio burgalés de Sostregudo. 
 Peña Amaya, montaña, provincia de Burgos. 
 Peones de Amaya, localidad del municipio burgalés de Sostregudo.
 Puentes de Amaya, despoblado del municipio burgalés de Sostregudo.
 Salazar de Amaya, localidad del municipio burgalés de Sostregudo.

América 
 Amaya (Bolivia), Bolivia.
 Amaya (Chile), Santiago de Chile
 Amaya (Ecuador), barrio de Quito. 
 Amaya (México), Tecate, Baja California. 
 Amaya (Texas), condado de Zavala, Texas.

Onomástica 
 Amaya (nombre), nombre propio femenino español.
 Amaya (apellido), apellido toponímico español.

Literatura, música y cine 
Amaya o los vascos en el siglo VIII, de 1879, novela histórica de Francisco Navarro Villoslada.
Amaya (ópera), de 1920, adaptación de la novela, compuesta por Jesús Guridi.
Amaya (película), de 1952, adaptación de la novela, dirigida por Luis Marquina.

Otros usos 
 Amaya (navegador), navegador web desarrollado por el W3C.
 Amaya Drive (Tranvía de San Diego), estación del tranvía de San Diego.
 Amaya Seguros (equipo ciclista), equipo ciclista desaparecido.
 AmayaOS, Sistema Operativo de tipo UNIX.
 Sistema de bordado Amaya, bordadora de Melco Saurer.